Castres (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Picardia)
 Castres (Tarn), municipi francès al departament de Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Castres-Gironde, municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Districte de Castres, dels dos districtes del departament francès del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Comtat de Castres, jurisdicció feudal que era un senyoriu i fou creada com a comtat el 1359 per a Joan VI de Vendôme
 cultura dels castres